Внуковский сельский округ

Московская область 

 Внуковский сельский округ Дмитровского района (1994—2006)
 Внуковский сельский округ Ленинского района (1994—2006)